Kopystiansky ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Kopystiansky, (* 1954) ist ein ukrainisch-US-amerikanischer Künstler
 Svetlana Kopystiansky, (* 1950) ist eine russisch-US-amerikanische Künstlerin